La Naissance du jour (roman), roman de Colette (1873-1954), publié en 1928 ;
 La Naissance du jour (téléfilm), film de télévision de Jacques Demy, diffusé en 1980.